Dromadaire désigne :
 Dromadaire (Notodonta tritophus), un lépidoptère ;
 Dromadaire (Camelus dromedarius), un mammifère.
 Dromadaire, un vaisseau de la Compagnie des Indes qui fit naufrage le  au large du Cap-Vert près de l'île de Saint-Vincent.